Реви́ль' () — французская фамилия.

Персоналии 
 Ревиль, Альма (1899—1982) — сценарист, супруга Альфреда Хичхока.
 Ревиль, Альберт (1826—1906) — французский богослов.
 Ревиль, Альберт (1883—1949) — французский политик.

Другое 
 Ревиль (меч)